Беринген () — посёлок в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Вартбург. Население 3440 чел. Занимает площадь 78,71 км². Официальный код  —  16 0 63 096.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии